Al-Mustansir, pełniej al-Mustansir billah ("ten, który szuka zwycięstwa w Bogu") − to muzułmańskie imię tronowe, które może odnosić się do:
 Ma'add al-Mustansir bi-Allah (1029-1094) – kalif z dynastii Fatymidów
 Sayf al-Dawla ibn Hud al-Mustansir (?-1146) – emir tajfy Walencji i Murcji
 Al-Mustansir Bi'llah (Bagdad) (1226-1242) – kalif z dynastii Abbasydów, rezydujący w Bagdadzie
 Al-Mustansir Bi'llah (Kair) (1261) – kalif z dynastii Abbasydów, rezydujący w Kairze
 Muhammad I al-Mustansir (1228-1277) – kalif z dynastii Hafsydów